La formula molecolare C8H6O4 può indicare:
 Acido tereftalico
 Acido ftalico

Formule molecolari